Первая лига Белоруссии по футболу 2004 — 14-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги. Турнир проходил с 17 апреля по 6 ноября. Путёвку в Высшую лигу завоевал минский Локомотив.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 2003:
 «Локомотив (Витебск)» (1-е место в Первой лиге сезона 2003)
 МТЗ-РИПО (2-е место в Первой лиге сезона 2003)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2003:
 «Локомотив (Минск)» (15-е место в Высшей лиге сезона 2003)
 «Молодечно-2000» (16-е место в Высшей лиге сезона 2003)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 2003:
 «Неман (Мосты)» (15-е место в Первой лиге сезона 2003)
 «Пинск-900» (16-е место в Первой лиге сезона 2003)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 2003:
 «Барановичи» (1-е место во Второй лиге сезона 2003)
 «Верас (Несвиж)» (2-е место во Второй лиге сезона 2003)

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2004
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2004

Ссылки 
 football.by 
 kick-off.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2004 году
Спорт в Белоруссии в 2004 году